est une expression anglaise signifiant « le miroir ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Cinéma 
 , film de Thomas H. Ince sorti en 1911 ;
 , film muet d' sorti le  ;
 , film muet de  sorti le  ;
 , film d'horreur de  sorti en 1967 ;
 , titre américain du Miroir (), film d' sorti le  ;
 , titre anglais d, film de  sorti le  ;
 , titre anglais dÎnceputul adevărului, film de  sorti le  ;
 , titre anglais du Miroir (), film de  sorti en 1997 ;
 , film hongkongais de  sorti le  ;
  (Oculus), film d'horreur américain de Mike Flanagan sorti le  ;
 , film d'horreur britannique d' sorti en 2014 ;
 , film sino-sud-coréen de ,  et  sorti en 2015 ;
 The Mirror, film néerlandais de Gijs Kerbosch, sorti en 2014

Autres

Références